Авария Ил-18 в Архангельске — авиационная авария, произошедшая 27 августа 1966 года в аэропорту Архангельска с самолётом Ил-18В авиакомпании Аэрофлот, в результате которой были ранены 10 человек. В происшествии никто не погиб.

Самолёт 
Ил-18В с бортовым номером 75672 (заводской — 184007404, серийный — 074-04) был выпущен заводом ММЗ «Знамя Труда» в 1964 году, а затем передан Главному управлению гражданского воздушного флота, которое к 30 июня направило его в 62-й (1-й Рижский) авиаотряд Латвийского территориального управления гражданского воздушного флота. На момент происшествия авиалайнер имел 3042 часа налёта и 2297 посадок.

Происшествие 
Самолёт выполнял рейс 3772 по маршруту Рига—Архангельск—Ленинград, пилотировал его экипаж из 62-го авиаотряда, состоявший из командира (КВС) , второго пилота , штурмана , бортмеханика  и бортрадиста а. В салоне работали бортпроводники  и . Полёт до Архангельска был выполнен без нарушений, и экипаж начал готовиться к выполнению полёта в Ленинград. Небо в это время было затянуто кучево-дождевыми и разорванно-дождевыми облаками высотой 630 метров, шёл дождь, видимость составляла 6 километров. Всего на борту авиалайнера находились 114 пассажиров: 110 взрослых и 4 ребёнка.

Без каких-либо серьёзных оснований экипаж спешил с вылетом, и контрольную карту обязательных проверок прочли быстро и, по-видимому, формально. Далее, вырулив на мокрую (из-за дождя) ВПП, экипаж не стал останавливаться на исполнительном старте, а сразу в 14:07 начал взлёт по магнитному курсу 262°. В процессе разбега самолёт начал постепенно отклоняться вправо, тогда командир увидел, что рулевое управление застопорено. По инструкциям, в данной ситуации требовалось прекращать взлёт, но вместо этого командир попытался расстопорить рули. Однако его действия только усугубили ситуацию. Ил-18 врезался правой опорой шасси в сигнальный фонарь. От удара опора разрушилась, и самолёт стало разворачивать вправо. Командир тут же дал команду перевести режим двигателей на 0° (по указателям положения топливных рычагов), и бортмеханик успел её выполнить. В 1000 метрах от стартовой позиции самолёт вылетел с боковой полосы безопасности и помчался по земле. При движении по неровностям все опоры шасси разрушились. Авиалайнер врезался в землю, и двигатели № 2 и 4 от удара оторвались, а двигатель № 3 развернуло на 30°. Наконец, самолёт остановился под прямым углом к ВПП.

В происшествии были ранены 10 пассажиров, но никто не погиб. Сам самолёт был списан согласно приказу № 616 Министерства гражданской авиации от 23 сентября 1966 года.

Причины 

Нарушение требований контрольной карты со стороны КВС, что привело к взлёту с застопоренными рулями. 

Другие причины: Растерянные и неправильные действия КВС, не прекратившего взлёт. Пассивность второго пилота. Плохое взаимодействие между членами экипажа.

Примечания 

События 27 августа
Август 1966 года
События в Архангельске‎
Авиационные происшествия с Ил-18
Авиационные происшествия в Архангельской области
Авиационные происшествия Латвийского УГА
Авиационные происшествия в России 1966 года
Авиационные происшествия вследствие выкатывания за пределы ВПП
Авиационные происшествия вследствие потери управления на земле
Транспорт Архангельска
1960-е годы в Архангельской области